Solihull (district), een district in Engeland
 Solihull (stad), een stad in het gelijknamige district